Сисо (, []) — город в Японии, в префектуре Хёго.
 сисо́ (, []) — однолетнее травянистое растение используемое в японской кухне.